El Huracán Cosme se formó en el mes de junio de 1989 en el Océano Pacífico, teniendo una trayectoria cuyo centro pasó muy cerca del Valle de México con una intensidad de tormenta tropical, llegando a presentar lluvias de moderadas a fuertes (de 20 a 70 mm en 24 horas). Las intensas lluvias provocaron inundaciones severas en el sureste de la Ciudad de México, como la colonia la Noria de la delegación Xochimilco en donde medio centenar de casas fueron afectadas por el agua que subió una altura de metro y medio. En varias zonas de la Ciudad de México hubo suspensiones parciales de energía eléctrica, caída de árboles, embotellamientos y algunos incendios provocados por corto circuito. También se presentó un desbordamiento del río Churubusco y el río San Buenaventura lo que provocó incomunicación de varias zonas.

Referencias 

México en 1989
Desastres naturales en 1989